Gamarza puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Bellis perennis.
El nombre común de la planta Matricaria discoidea.
El nombre común de la planta Peganum harmala.
El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.